André Vacherot – tennista francese
 Étienne Vacherot – filosofo e politico francese
 Marcel Vacherot – tennista francese